Столбовский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Столбовский сельсовет — в Каменском районе Алтайского края.
 Столбовский сельсовет — в Шумихинском районе Курганской области.